Bundesautobahn 7 (Förbundsmotorväg 7, förkortning: A7) är en motorväg i Tyskland som går från gränsen till Danmark (nära Flensburg) och Füssen vid gränsen till Österrike. Vid gränsen mot Danmark ansluter den till den danska motorvägen på E45. Motorvägen är 945 km lång och är den längsta motorvägen i Tyskland, och dessutom den längsta nationella motorvägen i Europa. Motorvägen går från den danska gränsen via Flensburg, Hamburg, Kassel och Würzburg. Genom Hamburg går motorvägen genom Elbtunnel. Denna motorväg är viktig, inte bara för Tyskland utan för stora delar av Europa. Det är den motorväg som binder ihop motorvägarna i Danmark, Sverige och även Norge med motorvägarna i övriga Europa.

A7 används för europavägarna E45, E43 och E532.

Historia
Motorvägen är en del i en planerade motorvägen HaFraBa som planerades 1926. Motorvägen har ersatt B5 på sträckan mellan Danmark-Hamburg. På sträckan mellan Hamburg och Kassel så har vägen ersatt B3 som huvudväg. Mellan Göttingen och Würzburg så har vägen ersatt B27.

Framtida utbyggnader
Den 65 km långa sträckan mellan motorvägskorsningarna Hamburg-Nordwest (A23) och Bordesholm (A215) ska byggas ut till sexfilig standard. Kostnaden beräknas uppgå till 340 miljoner Euro. Arbetet påbörjas i september 2014 och ska pågå i fyra år. Därmed tillkommer en ny på-/avfart vid namn Norderstedt-Garstedt.

I Hamburg planerar man att genomföra bulleråtgärder på delar av sträckorna som är byggda på 1920-talet. Utbyggnad av dessa sträckor är osäkra inom en snar framtid eftersom de styrande heller prioriterar utbyggnad till åttafiligt.

I juli 1999 öppnades gränstunneln mellan Tyskland och Österrike vid Füssen. Den gjorde så att byar vid den gamla vägen slipper genomfartstrafiken.

Trafikplatser

 

 

|}

Se även
Motorväg
Lista över motorvägar i Tyskland
E45 (Danmark)
Tysklands motorvägar

Referenser

Noter

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Schleswig-Holstein
Vägar i Hamburg
Vägar i Niedersachsen
Vägar i Hessen
Vägar i Bayern
Vägar i Baden-Württemberg
Listor över avfartsnummer